Cet article liste les récits de la série de bande dessinée franco-belge, Sibylline.

Sibylline - Spirou - n°1403 à 1412  -  20p (album N°1)
Sibylline et Cie - Spirou n°1421 à 1430 - 20p (album N°1)
Sibylline et la betterave - Spirou n°1443 à 1452 - 20p (album N°1)
Sibylline et l’imposteur - Spirou n°1488 à 1497 - 20p (album N°2)
Sibylline en danger - Spirou n°1510 à 1529 - 40p (album N°2)
Un sapin pour Sibylline - Spirou n°1548 - 4p (inédit)
Sibylline contre–attaque - Spirou n°1557 à 1571 - 30p (album N°3)
Sibylline et les abeilles - Spirou n°1618 à 1632 - 30p (album N°3)
La soirée de Noël de Sibylline - Spirou n°1652 - 4p (inédit)
Sibylline et le gâteau d’anniversaire - Spirou n°1680 - 2p (inédit)
Sibylline et le petit cirque - Spirou n°1694 à 1705 - 30p (album N°4)
Sibylline et la baguette rose - Spirou n°1747 à 1750 - 14p (album N°4)
Ca, c’est du gâteau ! - Spirou n°1783 - 8p (album N°7)
Sibylline contre les pirates - Spirou n°1796 à 1813 - 38p (inédit)
Gudu s’évade - Spirou n°1844 à 1849 - 14p (inédit)
Sibylline s’envole - Spirou n°1877 à 1895 - 44p (album N°5)
Sibylline et le coucou - Spirou n°1913 - 5p (album N°7)
Sibylline et les cravates noires - Spirou n°1965-1977 - 44p (album N°6)
Sibylline et la veillée de Noël  - Spirou n°2017 - 2p (inédit)
Elixir le maléfique - Spirou n°2067-2078 - 26p (album N°7)
Burokratz le vampire - Spirou n°2181-2186 - 23p (album N°8)
Sibylline et la puce fatale - Spirou n°2234-2235 - 10p (album N°8)
Le buffet hanté - Spirou n°2240-2241 - 11p (album N°8)
Flouzemaker et le chapeau magique - Spirou n°2257-2263 - 28p (album N°9)
Flouzemaker et Patakés - Spirou n°2273- 11p (album N°9)
Le violon de Zagabor - Spirou n°2283-2286 - 24p (album N°10)
Flouzemaker en vacances - Spirou n°2297 - 5p (album N°9)
Le concerto pour Croque-monsieur - Spirou n°2332-2336 - 22p (album N°10)
Sibylline et le Kulgude - Spirou n°2350-2355  - 25p (album N°11)
La nuit fantastique - Spirou n°2367-2371 - 24p (inédit)
Patakes et le Pignou - Spirou n°2394 - 9p (inédit)
La dame en noir - Spirou n°2408 - 22p (album N°11)
Sibylline et le vase enchanté - Spirou n°2440 - 15p (inédit)
Tante Mirmy Popcorn - Spirou n°2451 - 3p (inédit)
Flouzemaker et l’amour - Spirou n°2454 - 10p (inédit)
Sibylline et Tanauzere - Spirou n°2463-2466 - 44p (inédit)
Le retour d’Anathème - Spirou n°2489-2490 - 20p (inédit)
Mystère et frimas - Spirou n°2533-2534 - 15p (inédit) 
Sibylline et Smiling Emyle - Spirou n°2544 - 10p (inédit)
Le chevalier printemps - Spirou n°2554 - 6p (inédit)
Sibylline et le feu follet - Spirou n°2567  - 10p (inédit)
Sibylline en vacances - Spirou n°2569  - 4p (inédit)
Sibylline déménage - Spirou n°2668-2678 - 44p (Éditions Flouzemaker, 2005.)
Sibylline et le murmuhr - Spirou n°2726-2735 - 44p (Éditions Flouzemaker, 2005.)
L'Aéro-camelot - 12p (L'Age d'or, 2002.)

Liste en rapport avec la bande dessinée